Volker Anding ist der Name folgender Personen:

* Volker Anding (Diplomat) (* 1942), deutscher Diplomat
 Volker Anding (Regisseur) (* 1950), deutscher Regisseur